Ping An (schip, 1946), een in 1965 gestrand vrachtschip
 Ping An Insurance, een Chinese verzekeringsgroep
 Ping An Finance Centre, een wolkenkrabber in Shenzhen, China, gebouwd door Ping An Insurance